Жозеф Эмиль Альсид «Бутч» Бушар (, 4 сентября 1919, Монреаль, Квебек, Канада — 14 апреля 2012, Лонгёй, Квебек, Канада) — канадский хоккеист, защитник. Провёл 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Монреаль Канадиенс».

Игровая карьера 
Эмиль Бушар родился 4 сентября 1919 года в Монреале (Квебек). Его детство проходило во времена «Великой депрессии», семья жила очень бедно. До 16 лет он ни разу не вставал на коньки и, чтобы научиться кататься, приходилось брать коньки напрокат. Лишь позаимствовав у брата 35 долларов, ему удалось приобрести первый комплект хоккейной формы, включая собственные коньки.

Когда встал выбор между карьерой хоккеиста с окладом 75 долларов в неделю и карьерой банковского служащего с окладом 7 долларов, Бушар предпочёл хоккей, тем более, что получалось у него неплохо. Свою хоккейную карьеру он начинал в юниорской хоккейной лиге Квебека в команде «Верден Джуниор Мэйпл Лифс». В 1941 году тренер «Монреаль Канадиенс» Дик Ирвин, впечатлённый игрой молодого хоккеиста, пригласил его в команду.

Ко времени прибытия Бушара в «Монреаль», клуб не выигрывал чемпионат в течение 10 лет, посещаемость «Форума» зачастую была меньше 3000 зрителей и канадские хозяева начали рассматривать варианты переезда команды в Кливленд. Однако за несколько лет клуб превратился в одного из лидеров НХЛ и в 1944 году, после 13-летнего перерыва, «Канадиенс» выиграли Кубок Стэнли.

В 1948 году Бушар стал капитаном «Монреаля» и пробыл на этом посту 8 лет. В 1956 году, проведя 15 сезонов в команде «Монреаль Канадиенс» и выиграв с ней 4 Кубка Стэнли, Бушар завершил свою карьеру.

В 1966 году Эмиль Бушар был введён в Зал хоккейной славы в Торонто. 18 июня 2008 года Бушар был произведён в Рыцари Национального Ордена Квебека. 4 декабря 2009 года, во время церемонии посвящённой 100-летию «Монреаля», хоккейный свитер Бушара был торжественно поднят под своды «Белл Центра». 30 декабря 2009 года Эмиль Бушар был произведён в Члены Ордена Канады.

Награды и достижения

Спортивные 
 Обладатель Кубка Стэнли (4): 1944, 1946, 1953, 1956
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (6): 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1966

Государственные 
 Рыцарь Национального Ордена Квебека (C.Q.): 2008
 Член Ордена Канады (C.M.): 2009

Семейная жизнь 
Эмиль Бушар был женат на художнице Мари-Клер Макбет. В семье росло 5 детей; один из сыновей — Пьер — также стал профессиональным хоккеистом и играл за «Монреаль Канадиенс».

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика Эмиля Бушара  на The Internet Hockey Database 
 Биография Эмиля Бушара  на Legends of Hockey 
 Профиль Эмиля Бушара  на NHL.com RU 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами